Hinterleiten heißen folgende geographischen Objekte:

 Hinterleiten (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hinterleiten (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hinterleiten (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinterleiten (Soyen), Ortsteil der Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hinterleiten (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hinterleiten (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

 Hinterleiten (Gemeinde Aspangberg-St. Peter), Ortsteil von Aspangberg-St. Peter, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Eichgraben), Ortschaft von Eichgraben, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Feistritz), Ortsteil von Feistritz am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Golling an der Erlauf), Katastralgemeinde von Golling an der Erlauf, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Randegg), Ortschaft von Randegg, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau an der Rax, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Texingtal), Ortschaft von Texingtal, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Gaspoltshofen), Katastralgemeinde von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hinterleiten (Gemeinde Birkfeld), Ortsteil von Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Deutschlandsberg), Katastralgemeinde von Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Deutschlandsberg, bei Freiland), Ortsteil in Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Gleisdorf), Ortsteil von Gleisdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil in Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Miesenbach), Streusiedlung in Miesenbach bei Birkfeld, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Raaba-Grambach), Rotte in Raaba-Grambach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde St. Margarethen), Ortsteil von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Hinterleiten (Gemeinde Spital), Gemeindeteil von Spital am Semmering, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch:
 Hinterleithen